Tovere  – frazione di Amalfi in provincia di Salerno
Tovere  – torrente della provincia di Brescia